Bandwagon může být:
 Přidej se k nám (nebo Konečně trhák!, v originále The Band Wagon), americký filmový muzikál z roku 1953
 Bandwagon (film, 1996), americký hudební film z roku 1996
 Bandwagon (film, 2004), americký fiktivní dokumentární film z roku 2004
 Bandwagon (seriál), americký internetový seriál z roku 2011
 Johnny Johnson and the Bandwagon (původně The Bandwagon), americká vokální soulová skupina, působící v letech 1967–1975
 bandwagon effect – stádový efekt

Externí odkazy